Wünschendorf ist der Name folgender Orte:

Wünschendorf/Elster, Gemeinde im Landkreis Greiz, Thüringen

Wünschendorf (Ahorntal), Gemeindeteil von Ahorntal im Landkreis Bayreuth
Wünschendorf (Klobikau), Gemeindeteil im Ortsteil Klobikau der Stadt Bad Lauchstädt im Saalekreis, Sachsen-Anhalt
Wünschendorf (Dürrröhrsdorf-Dittersbach), Ortsteil der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
Wünschendorf (Pockau-Lengefeld), Ortsteil der Stadt Pockau-Lengefeld im Erzgebirgskreis, Sachsen
Wünschendorf (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg (Sachsen), Landkreis Zwickau
Wünschendorf (Gemeinde Hofstätten), Katastralgemeinde von Hofstätten an der Raab im Bezirk Weiz, Steiermark

 Radogoszcz (Lubań) nördlich Lubań, Polen
Srbská, Ortsteil von  Horní Řasnice, Okres Liberec, Tschechien